CMK (motorfiets), een Italiaanse motorfiets merk
Centralna Magistrala Kolejowa, een Poolse spoorlijn